Clásico Regiomontano () ist die Bezeichnung für das Stadtderby zwischen den im Großraum der mexikanischen Stadt Monterrey beheimateten Fußballvereinen CF Monterrey und UANL Tigres.

Geschichte 
Nachdem der CF Monterrey bereits in den Spielzeiten 1945/46 und 1956/57 für jeweils eine Saison in der höchsten mexikanischen Fußballliga vertreten war, gehört er seit der Saison 1960/61 dauerhaft der Eliteklasse an. Die Tigres sind seit 1974/75 in der ersten Liga vertreten und erlebten 1996 ihren einzigen Abstieg, den sie jedoch bereits im Sommer 1997 durch den unmittelbaren Wiederaufstieg bereinigen konnten.

Soziologische Merkmale 
Beide Vereine waren über weite Strecken mit den regional ansässigen Universitäten verbunden; der CF Monterrey, wegen seiner gestreiften Trikots häufig auch als Rayados () bezeichnet, spielte bis Juli 2015 im Estadio Tecnológico, das sich auf dem Campus der privaten Universität Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) befindet. Die UANL Tigres wiederum tragen ihre Heimspiele im Estadio Universitario aus, das sich auf dem Hauptcampus der staatlichen Universidad Autónoma de Nuevo León in dem nördlich der Hauptstadt des Bundesstaates Nuevo León gelegenen Vorort San Nicolás de los Garza befindet.

Dementsprechend galten ursprünglich die heute im Besitz der FEMSA befindlichen Rayados als der Verein der bessergestellten Schichten, die Tigres hingegen als Repräsentant des einfachen Volkes.

Besondere Derbys 
Das torreichste Derby fand am 26. Februar 2000 im Estadio Tecnológico statt und wurde von den Tigres 6:3 gewonnen. Sie führten bereits nach 54 Minuten mit 4:0, ehe Claudio da Silva innerhalb von einer Viertelstunde zwischen der 61. und 76. Minute ein lupenreiner Hattrick gelang, mit dem er den Rückstand der Rayados auf 3:4 verkürzte. Erst in den letzten zwei Spielminuten schossen die Tigres ihren historischen Sieg heraus. Allerdings fließt dieser nicht in die Derbybilanz ein, weil die Tigres mit Omar Donizette (dem Torschützen zum 2:0 in der 31. Minute) einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatten. Somit wurde das Ergebnis im Nachhinein annulliert und die Begegnung für den 6. April 2000 neu angesetzt. Das Wiederholungsspiel endete torlos.

Der höchste Sieg der Derbygeschichte gelang den Tigres am 21. August 2004 im heimischen Estadio Universitario mit 6:2. Durch die Annullierung des vorgenannten Ergebnisses von 6:3 war es zugleich das torreichste Derby, das Eingang in die Statistik fand. Das 6:2 zeichnete sich noch durch die zusätzliche Besonderheit aus, dass auf beiden Seiten jeweils ein Eigentor erzielt wurde. Zunächst war Sidney Balderas von den Tigres das Missgeschick in der 34. Minute unterlaufen, wodurch die Rayados zum 2:2 ausgleichen konnten. In der 62. Minute brachte ein Eigentor des Monterrey-Spielers Ismael Rodríguez die Tigres wieder in Führung, die in den folgenden Minuten ihren historisch hohen Sieg heraus schossen.

Derbystatistik 
Die Derbystatistik folgt den bei RSSSF hinterlegten Ergebnissen und berücksichtigt nur die offiziellen Spiele, weil es anderen Quellen zufolge mehr Freundschaftsspiele gab, die jedoch nicht nachvollziehbar sind. Zweimal kam es in der Copa México zu einem Clásico Regiomontano, der jeweils 2:2 endete und durch ein Elfmeterschießen entschieden werden musste. Im ersten Vergleich setzten sich die Tigres durch, im zweiten Vergleich die Rayados. In die Derbybilanz fließt somit für beide Mannschaften jeweils ein Sieg ein, die Torbilanz berücksichtigt das Elfmeterschießen jedoch nicht und wird mit 4:4 gewertet.

Bei RSSSF und in einigen anderen Derbybilanzen wird das am 26. Februar 2000 abgebrochene Derby als nicht gewertetes Spiel mitgezählt. Weil das Spiel jedoch neu angesetzt wurde, was ohne dessen vorherige Annullierung nicht geschehen wäre, wird dieser Sichtweise nicht gefolgt, so dass das annullierte Spiel in der folgenden Statistik unberücksichtigt bleibt.

Das Derby am 21. März 1987 endete mit einem 2:1-Sieg der Tigres. Weil die Spieler des CF Monterrey aus Protest das Spielfeld vorzeitig verlassen hatten, wurde das Ergebnis mit 2:0 für die Tigres gewertet und fließt so auch in die Derbystatistik ein.

Einschließlich des letzten Derbys in der Clausura 2018 am 28. April 2018, das 2:2 endete, gab es bisher insgesamt 105 offizielle Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften, von denen das nachträglich annullierte Spiel nicht in die Wertung einfließt. Von den übrigen 104 Derbys gewannen die Tigres 38 Spiele und die Rayados 36. Die anderen 30 Spiele endeten unentschieden.

Alle Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Classic Rivalries: Monterrey’s duel for supremacy (englisch; Artikel vom 20. August 2009)
 Todos los jugadores que han vestido ambas pieles en el Clásico Regio (spanisch; Beitrag vom 25. Oktober 2014)

Fußballderby
Fußball (Mexiko)
Sport (Monterrey)